Європейська політична спільнота може означати:

 Європейська політична спільнота (1952), невдала пропозиція з проектом договору про створення організації в 1950-х роках
 Європейська політична спільнота (2022), форум глав європейських держав і урядів, заснований у 2022 році

Див. також 

 Договір про заснування Європейського політичного співтовариства (1952 р.)
 Європейське політичне співробітництво
 Європейська рада